Hackerman ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Hackerman (1912–2007), amerikanischer Chemiker, Materialforscher und Universitätspräsident
 Willard Hackerman (1918–2014), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop

Sonstiges:
 Hackerman Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika